Garvey ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Garvey (* 1968), simbabwisch-südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Amy Jacques Garvey (1895–1973), jamaikanische Journalistin und Vorkämpferin der panafrikanischen Bewegung
 Damien Garvey (* 1960), australischer Schauspieler
 Dan Edward Garvey (1886–1974), US-amerikanischer Politiker (Arizona)
 Guy Garvey (* 1974), britischer Sänger und Musiker

 Liam Garvey (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Marcus Garvey (1887–1940), jamaikanischer Journalist und Begründer der „Back-to-Africa“-Bewegung
 Rea Garvey (* 1973), irischer Sänger und Gitarrist
 Ronald Herbert Garvey (1903–1991), britischer Kolonialverwalter und -gouverneur
 Sarah Garvey († 2013), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Garvie
 McGarvey